Э́мили О’Ха́ра Ратако́вски ( (); род. 7 июня 1991) — американская модель и актриса.

Ранние годы 

Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в лондонском районе Вестминстер; её родители — Кэтлин Балгли () и Джон Дэвид «Джей Ди» Ратаковски () — американцы. Кэтлин Балгли, работавшая преподавателем английского языка в рамках программы Фулбрайта, познакомилась с художником, у которого училась рисованию в Академии Сан-Диегито (англ.). На момент рождения дочери ей было 39, а ему 45 лет. В браке они не состояли. Эмили была их единственным ребёнком. Свою мать Эмили охарактеризовала как «феминистку и интеллектуалку».

Семья жила в Западном Кенсингтоне и Блумсбери. Когда Эмили было 5 лет, они переехали в США и обосновались в Сан-Диего, Калифорния. Её детство проходило прежде всего в соседнем городе Энсинитасе, в маленьком домике у океана. Балгли ранее преподавала в Калифорнийском политехническом университете (англ.). В детстве Эмили также побывала во многих частях Европы, долгое время жила в Бантри, Ирландия, и на Мальорке в Испании. Впоследствии каждое лето она подолгу жила в Ирландии, пока не стала моделью с полной занятостью.

В 14 лет Эмили подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Она совмещала учёбу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой модели в Лос-Анджелесе. После школы Эмили поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере.

Карьера 
После заключения контракта с Ford Models Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съёмки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном. В 2009—2010 году Эмили снималась в сериале «АйКарли» на Nickelodeon, где исполняла роль Таши.

В августе 2012 года вместе с Сарой Джин Андервуд снялась в рекламе сети фастфуда Carl’s Jr. В 2013 году снялась в двух музыкальных клипах: «Blurred Lines» Робина Тика и «Love Somebody» группы Maroon 5. Съёмка топлес в «Blurred Lines» принесла ей широкую известность. Портал YouTube изначально заблокировал откровенную версию клипа, но позже вернул её.

После этого Ратаковски стала больше сниматься и появилась обнажённой на обложке журнала treats!, что она связывает со съёмкой в двух нашумевших клипах. Она работала с такими фотографами, как Тони Келли, снимавшим её для обложки турецкого варианта журнала GQ.

В ноябре 2021 года Ратаковски выпустила сборник эссе «Моё тело», в котором рассказывает о становлении своей карьеры. В книге поднимаются актуальные проблемы семейных отношений, сексизма и объективизации женщин.

Личная жизнь 
23 февраля 2018 года, после нескольких недель отношений, Ратаковски вышла замуж за актёра и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. 8 марта 2021 года у пары родился сын Сильвестер Аполло Бир-Макклард.

Фильмография

Кино и телевидение

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 

Актрисы по алфавиту
Актрисы XXI века
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Дети-актёры США
Деятели феминизма США
Выпускники Школы искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе